Па́вле Ни́нков (; 20 апреля 1985, Белград, СФРЮ) — сербский футболист, правый защитник клуба «Земун». Выступал в сборной Сербии.

Карьера

Клубная 
За всю свою карьеру играл только в белградских командах: начинал в «Железничаре», затем в «Радничках», «Раде» и «Чукаричках» (именно там раскрылся его талант игрока). Нинковым интересовались как «Црвена Звезда», так и её заклятый враг «Партизан», но игрок предпочёл «звездашей» и перешёл в их стан в 2008 году.

Интерес к игроку выражали московское «Динамо», бельгийский «Андерлехт», французская «Тулуза», «Шахтёр» из Донецка и даже расформированный российский клуб «Москва», однако более чем за 2,5 миллиона евро «Црвена Звезда» не желала продавать игрока.
Тем не менее 21 июня 2011 года Нинков перебрался в «Тулузу» за 1 млн евро, поскольку французы остро нуждались в правом защитнике после ухода Мауро Четто в «Палермо».

В сборной 
Провёл 4 товарищеские игры за национальную сборную. Вызывался для подготовки к пекинской Олимпиаде, но в финальный состав не попал.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Железничар» Белград
Игроки ФК «Раднички» Нови Белград
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Земун»